Porsche Design Tower steht für:
 Porsche Design Tower Frankfurt, gescheitertes Hochhausprojekt in Frankfurt am Main, siehe Liste der Hochhäuser in Frankfurt am Main#Aufgegebene_Hochhausplanungen
 Porsche Design Tower (Stuttgart), im Bau befindliches Hochhaus in Stuttgart
 Porsche Design Tower (Sunny Isles Beach), Hochhaus in Sunny Isles Beach